Příjmení Höfer nosí více významných osobností:

 Ferdinand Höfer (1915–2009) – český knihkupec, archivář a katolický aktivista
 Franz Höfer von Feldsturm (1861–1918) – rakouský c. k. polní podmaršálek rakousko-uherské armády
 Johann Christian Ferdinand Höfer (1811–1878) – německo-francouzský lékař, lexikograf a spisovatel